Dit artikel beschrijft de prestaties van de Duitse voetbalclub FC Bayern München in het seizoen 2000/01, waarin de club voor de derde keer op rij kampioen werd en voor het eerst de UEFA Champions League won.

Spelerskern

  = Aanvoerder

Technische staf

Resultaten

Uitrustingen
Hoofdsponsor: Opel
Sportmerk: adidas

Transfers

Zomer

Winter

Bundesliga

Wedstrijden

Eindstand

Individuele prijzen

Afbeeldingen

Externe links
 Officiële site

2000
Duitse voetbalclub 2000/01